— мангака, одна из представительниц группы «Союз 24 года», заложившая основы современной сёдзё-манги (манги для девушек). Обладательница многочисленных премий, Хагио в своё время приобрела чрезвычайную популярность благодаря работам They Were Eleven, Toma no Shinzo и другим. Она стала одним из первопроходцев жанра сёнэн-ай, описывающего романтические отношения между мужчинами.

Карьера 
Мото Хагио дебютировала в качестве профессионального автора в 1969 году с небольшой мангой Lulu to Mimi, опубликованной в журнале Nakayoshi издательства «Коданся». По словам мангаки, в старших классах школы она узнала, что в её родном городе Омута живёт профессиональный мультипликатор, и захотела с ней познакомиться. Девушка, которую звали Макико Хирата, была ровесницей Хагио. Она публиковалась в издательстве «Коданся» и предложила познакомить Хагио с редактором. Окончив школу, Хагио поступила в дизайнерское училище и нарисовала несколько небольших историй, а затем приняла предложение Макико Хираты, обратившись к редактору «Коданся». Редактор предложил Хагио отправить ему какую-нибудь мангу, и так появилась на свет Lulu to Mimi.

Позднее в разных изданиях компании Shogakukan было опубликовано множество коротких историй Хагио. Работа над сёдзё-мангой осложнялась тем, что по японским традициям для девушки считалось недопустимым становиться инициатором романтических отношений. Поэтому в начале 1970-х годов Хагио придумала изображать в качестве такого инициатора юношу-гомосексуалиста с женственной внешностью. Через два года после дебюта она нарисовала мангу , где откровенно рассказывала о гомосексуальных отношениях мальчиков в школе. В 1974 году на базе этой небольшой истории была издана более продолжительная Thomas no Shinzou («Сердце Томаса»), которой иногда начинают историю появления жанра сёнэн-ай. В 1976 году Хагио получила премию издательства Shogakukan за научно-фантастическую They Were Eleven и историческую Poe no Ichizoku. В 1980-х началась публикация первой продолжительной манги — Marginal. В июле 2009 года мангака отпраздновала сорокалетие своей деятельности в качестве мангаки.

Весной 2012 года стала первым из авторов сёдзё-манги, получившим медаль Почёта с Пурпурной лентой. В октябре 2019 году была отмечена правительством Японии как . В 2020 и 2021 годах номинировалась в зал славы премии Айснера.

Список работ

Награды и премии 
 1976: Премия манги Shogakukan за Poe no Ichizoku и They Were Eleven
 1980: Seiun Award за Star Red
 1983: Seiun Award за Gin no Sankaku
 1985: Seiun Award за X+Y
 1997: Культурная премия Осаму Тэдзуки за Zankokuna Kami ga Shihai suru
 2006: Nihon SF Taisho Award за Barbara Ikai
 2012: Медаль Почёта с Пурпурной лентой
 2016: Премия Асахи «за её инновационный подход к рисованию манги для девочек».
 2019: Отмечена правительством Японии как .

Примечания

Ссылки 
 

Дизайнеры персонажей аниме
Лауреаты премии Nihon SF Taisho Award
Лица с особыми заслугами в области культуры (Япония)
Награждённые медалью Почёта (Япония)
Лауреаты премии Асахи